Вьетна́мская конституцио́нная монархи́ческая ли́га (сокр. ВКМЛ; ) — вьетнамская антикоммунистическая организация монархического толка, базирующаяся в США. Образована в начале 1990-х годов представителями династии Нгуен. Выступает за восстановление во Вьетнаме института конституционной монархии взамен действующего коммунистического режима. Рассматривает императора Бао Дая в качестве последнего законного правителя страны.

Ссылки 
 

 Khmer Krom: A Royal Solution for a Nationalist Vietnam reported by Unrepresented Nations and Peoples Organisation
 Prince of Vietnam Blasts Communist Vietnam on POW-MIA Matters by AII POW-MIA InterNetwork
 A Royal Solution for a Nationalist Vietnam
 Vietnamese Constitutional Monarchist League opposes the Communist Government of Vietnam
 Vietnam Must Bring Closure to the MIA/POW & Human Rights Before Being Admitted to WTO

Антикоммунистические организации
Монархические организации
Антикоммунизм во Вьетнаме
Антикоммунизм в США
Династия Нгуен
Монархисты Вьетнама